Nerl' o Nerl è un toponimo russo, che può indicare:
 un affluente della Kljaz'ma;
 un affluente del Volga;
 una cittadina nell'oblast' di Ivanovo.